Гексацианоферрат(III) свинца — неорганическое соединение,
соль свинца и гексацианожелезной(III) кислоты 
с формулой Pb[Fe(CN)],
слабо растворяется в воде,
образует кристаллогидрат — красные кристаллы.

Получение 
 Реакция нитрата свинца и гексацианоферрата(III) калия:

Физические свойства 
Гексацианоферрат(III) свинца образует кристаллы
тригональной сингонии,
пространственная группа P ,
параметры ячейки a = 0,71879 нм, c = 0,55092 нм, Z = 1.

Слабо растворяется в холодной воде, разлагается в горячей.

Образует  кристаллогидрат состава Pb[Fe(CN)]•6HO — красные кристаллы, 
которые начинают терять воду при 110-120°С.

Химические свойства 
 Используется для получения железосинеродистой кислоты:

Литература 
 

Соединения азота по алфавиту
Соединения железа по алфавиту
Соли свинца